Mularczyk (se pronunță „Mularcic”) este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află:

 Adam Mularczyk
 Andrzej Mularczyk
 Arkadiusz Mularczyk
 Barbara Mularczyk
 Jerzy Mularczyk
 Roman Bratny, pe numele real Roman Mularczyk

Nume de familie poloneze